Карін Кшвендт і Рене Сімпсон виграли титул, перемігши у фіналі пару Лаура Голарса і Лінда Гарві-Вілд з рахунком 6–2, 0–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

n/a
 Лаура Голарса /  Лінда Гарві-Вілд (фінал)
 Сільвія Фаріна /  Нансі Фебер (півфінал)
n/a
 Алексія Дешом-Баллере /  Флоренсія Лабат (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Puerto Rico Open Doubles Draw

Puerto Rico Open
Тур WTA 1995